HW steht für:
 Citroën Typ H, Modellbezeichnung
 Hauptwanderweg für Fernwanderwege im Bereich von Wandervereinen
 Hardware, Oberbegriff für die mechanische und elektronische Ausrüstung eines Systems, z. B. eines Computersystems
 Hauptwerk, siehe Werk (Orgel)#Hauptwerk
 Hello (Fluggesellschaft) (IATA-Code), ehemalige schweizerische Fluggesellschaft
 Bahnhof Wilhelmshaven (DS100-Code)
 Heranwachsender
 Hochwasser
 Hochwert oder Höhenwert
 Hot Wheels, Modellautos der Firma Mattel
 Hartmetall, Wolframcarbid-Basis, Kurzbezeichnung nach ISO 513, siehe Wolframcarbid-Kobalt-Hartmetall
 Handelsware, Sammelbezeichnung für die von Gewerbetreibenden gehandelten materiellen Güter
 Handwerk
 Tiger Head Hi-Watt Battery, Batteriehersteller in China
 Hauswirtschaftsraum

HW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Halle (Westfalen) (auslaufend)
 Großbritannien: Isle of Wight
 Polen: Straż Graniczna (Grenzschutz)

Abkürzung